Sulm (Mur), een rivier in Oostenrijk
Sulm (Neckar), een rivier in Duitsland
Sülm, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts